Pięciobój nowoczesny na Igrzyskach V Olimpiady w 1912 roku w Sztokholmie był jedną z konkurencji sportowych. Zawodnicy po raz pierwszy wystartowali w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich.

Zawody w pięcioboju nowoczesnym odbyły się w dniach 7–12 lipca 1912 roku. Wzięło w nich udział 32 zawodników z 10 krajów. W skład zawodów weszły następujące konkurencje:
 strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego
 pływanie na 300 metrów stylem dowolnym
 turniej szermierczy w szpadzie
 jeździecka próba terenowa
 bieg na 4000 metrów

Państwa uczestniczące 

Udział w zawodach wzięło 32 zawodników z 10 państw.
  (1)
  (4)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (5)
  (12)
  (1)

Wyniki

Strzelanie

Pływanie

Szermierka

Jeździectwo

Bieg

Wyniki ostateczne po 5 konkurencjach

Bibliografia